Сребрянский

 Сребрянский, Андрей Порфирьевич (1808—1838) — русский поэт, философ, критик.
 Сребрянский, Митрофан Васильевич (архимандрит Сергий, 1870—1948) — архимандрит Русской православной церкви.

См. также 
 Серебрянский